Tekoá Porã (Belo Lugar do Modo de Ser) conhecida pelos não-indígenas como Aldeia Guarani de Salto do Jacuí, é uma comunidade indígena guarani localizada no município de Salto do Jacuí, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

Ligações externas
 Verbete Guarani na Enciclopédia do Instituto Socioambiental
 Maria Inês Ladeira - As Demarcações Guarani, a caminho da terra sem mal

Tekoá guarani no Rio Grande do Sul
Salto do Jacuí